Der Rajon Owidiopol ( / ;  / ) war eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Owidiopol, die Einwohner verteilten sich auf 4 Siedlungen städtischen Typs, 21 Dörfer sowie 1 Siedlung.

Geographie 
Der Rajon lag im Südosten der Oblast Odessa, er grenzte im Norden an den Rajon Biljajiwka, im Nordosten an die Stadt Odessa, im Osten an das Schwarze Meer sowie im Südwesten an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj. Die Hafenstadt Tschornomorsk wird vollständig vom Rajonsgebiet zur Landseite hin umschlossen, durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt der Fluss Baraboj sowie die Meerzunge des Suchyj-Liman.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 7. März 1923, Ende 1962 wurde er aufgelöst und dem Rajon Biljajiwka zugeschlagen, 1966 dann aber wiedergegründet, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Odessa sowie kleineren Teilen an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj (Karolino-Buhas).

Administrative Gliederung

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Owidiopol
Rajon Odessa
Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Aufgelöst 2020